Kupferfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Kupfer und Fluor:

Kupfer(I)-fluorid, CuF
Kupfer(II)-fluorid, CuF2